Frankfurt-Innenstadt I ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an den Ortsbezirk Frankfurt-West, im Norden an den Ortsbezirk Frankfurt-Innenstadt II, im Nordosten an den Ortsbezirk Frankfurt-Innenstadt III, im Osten an den Ortsbezirk Frankfurt-Bornheim/Ostend und im Süden an den Ortsbezirk Frankfurt-Süd.

Gliederung 
Frankfurt-Innenstadt I ist in fünf Stadtteile aufgeteilt:
 Altstadt
 Bahnhofsviertel
 Gallus
 Gutleutviertel
 Innenstadt

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Einzelnachweise 

Innenstadt I
Frankfurt-Altstadt
Frankfurt-Innenstadt
Frankfurt-Bahnhofsviertel